Löbe ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Löbe (* 1972), deutscher Fußballspieler
 Ernst Conon Löbe (1835–1920), evangelischer Theologe, Superintendent und  Historiker 
 Herbert Löbe (* 1923), deutscher Fußballspieler
 Julius Löbe (August Julius Löbe; 1805–1900), deutscher Theologe, Kirchenrat, Lexikograph und Sprachforscher
 Karl Löbe (1911–1993), deutscher Jurist und Politiker (FDP), MdB
 Paul Löbe (1875–1967), deutscher Politiker (SPD), MdR und Reichstagspräsident
 William Löbe (1815–1891), landwirtschaftlicher Schriftsteller; Mitarbeiter der Allgemeinen Deutschen Biographie

Siehe auch: 
 Paul-Löbe-Haus
 Paul Löbe als Namensgeber von Straßen